Sensei 2 — компьютерная игра в жанре эротической визуальной новеллы, изначально разработанная и изданная японской компанией D.O. Corp.. Релиз для Японии состоялся 25 августа 2000 года и 7 января 2003 для США соответственно.

Игровой процесс 
Sensei 2 — компьютерная игра в жанре визуальной новеллы, игроку предстоит делать различный выбор в диалогах и действиях. В игре имеется 10 концовок.

Сюжет 
В день похорон отца Кумико снова появляется перед Шуичи и приглашает Шуичи в школу, где она работает учителем. Шуичи принимает приглашение и покидает дом Накаты, чтобы начать жить в одиночестве. Шуичи постепенно начинает понимать, что Кумико, притворяется его опекуном и пытается удержать его рядом с собой.

Отзывы критиков 

Сайт Animetric посоветовал игру для любителей «исследовать» садистские наклонности.

Absolute Games подводя вердикт назвал игру очень «неплохой».

Сайт 7Wolf назвал игру «одноразовым» развлечением.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для Windows